

Persone 
 Luigi De Manes – allenatore di calcio e calciatore italiano.
 Hilda Elisa Ramos Manes (n. 1964) – ex discobola cubana.
 Josef Mánes (1820-1871) – pittore ceco
 Vincenzo Manes (n. 1960) – imprenditore e filantropo italiano.

Pagine correlate 
Mani
Mane